Das ITF Women’s Circuit Chiasso Open 2015 war ein Damen-Tennisturnier in Chiasso. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 6. bis 12. April 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Website ITF

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Chiasso